Astley Cooper ist der Name folgender Personen:

* Astley Paston Cooper (1768–1841), englischer Anatom und Chirurg

Siehe auch:
 John Astley Cooper (1858–1930), australisch-britischer Geistlicher, Erfinder der Commonwealth Games